Flower (engl. „Blume“) ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Flower (* 1968), simbabwischer Cricketspieler
 Benjamin Flower (1755–1829), englischer Schriftsteller
 Bo Flower (* 1982), deutscher Rapper der Hamburger Hip-Hop-Szene
 Charles E. Flower (1871–1951), englischer Maler
 George Flower (1937–2004), US-amerikanischer Schauspieler, Autor, Produzent, Casting Director
 Grant Flower (* 1970), simbabwischer Cricketspieler
 Jessie Flower (* 1994), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Roswell P. Flower (1835–1899), US-amerikanischer Politiker 
 Stanley Smyth Flower (1871–1946), britischer Zoologe
 William Henry Flower (1831–1899), britischer Zoologe

Die US-amerikanische ehemalige Pornodarstellerin und Schauspielerin Flower Edwards (* 1974) trat in Pornofilmen unter dem Namen Flower auf.

Ort:
 Flower (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Flower (Computerspiel), für die PlayStation 3
 Flower (Film), Komödie von Max Winkler
 Mount Flower, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch: